Füzi ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Füzi, österreichischer Radrennfahrer
 Johann Füzi (* 1958), österreichischer Fußballspieler und -trainer